Midori (みどり o 緑) es la palabra japonesa que designa el color verde. También puede referirse a:

Lugares (especialmente del Japón) 

 Midori (Gunma);
 Midori-ku;
 Midori-ku (Nagoya)
 Midori-ku (Sagamihara);
 Midori-ku (Saitama);
 Midori-ku (Yokohama).

Personas 
 Midori Gotō o (en romaji) Gotō Midori  popularmente conocida como Midori violinista japonesa.
 Midori Ito , ex patinadora artística japonesa.
 Midori , un alias del músico de la nueva era Medwyn Goodall.
 Midori (autor) , autor sobre la sexualidad humana.
 Midori (actriz porno) , una actriz porno.
 Midori Snyder , autor de fantasía estadounidense.
 Kenji Midori , artista marcial, varias veces campeón de Japón en Kyokushin y también con un título mundial.

Otros 
 Midori, un licor de color verde fabricado por la empresa Suntory;
 Midori, un navegador web;
 Midori, un sistema operativo de código gestionado que está desarrollando Microsoft Research;
 Midori, una biblioteca de JavaScript;
 Midori o Advanced Earth Observation Satellite, nombre de dos satélites de observación terrestre de la agencia espacial japonesa;
 Midori no hi (Día del verdor), festival japonés que se celebra el 4 de mayo;
 Midori no hibi, manga y anime japonés;
 Midori: La Niña de las Camelias , manga y anime japonés.